Green:

 Green — шостий студійний альбом американського рок-гурту R.E.M..
 Green — четвертий студійний альбом британського музиканта Стіва Гіледжа () .
 Green — псевдонім польського репера Адама Цесельського ().

Див. також 
 Грін
 Зелений